Венгрия принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1928 года в Санкт-Морице (Швейцария) во второй раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Страну представляло 13 спортсменов (все — мужчины), которые выступили в соревнованиях по хоккею, конькобежному спорту, лыжным гонкам и лыжному двоеборью.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com

1928
Страны на зимних Олимпийских играх 1928 года